

Винарово () — село в Видинській області. Входить до складу общини Ново-Село.
 Винарово () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Чирпан.